Maastricht Aachen Airport, een Nederlands vliegveld
 Methylacetoacetaat, de chemische stof C5H8O3